Název Lázy má více sídel:
 Lázy (Městečko Trnávka), část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Lázy (Loučka), část obce Loučka v okrese Vsetín

Související články 
 Lazy
 Lázi